Pułki artylerii noszące numer „41”: 

Polskie:
 41 Pułk Artylerii Lekkiej (1944)
 41 Pułk Artylerii (1945–1946) → 41 Gdański Pułk Artylerii Lekkiej (1946–1952) → 41 Gdański Pułk Artylerii Haubic (1952–1955) → 41 Gdański Dywizjon Artylerii Haubic (1955–1958)
 41 Gdański Pułk Artylerii (1958–1963)

Austro-węgierski
 41 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Artylerii Polowej Nr 41 (1908–1916)